Mirador steht für
 Le Mirador Kempinski Lake Geneva, Hotel in Chardonne am Genfersee
 Mirador (Kupferbergwerk), Kupferbergwerk im Kanton El Pangui in Südost-Ecuador
 Mirador (Maranhão), Gemeinde in Brasilien
 Mirador (Paraná), Gemeinde in Brasilien
 Mirador (Arizona), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mirador (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eigenmarkenname einer Glutamat-Würze der Schweizer Migros, siehe Würzmischung
 Mirador (Bildbetrachter), ein quelloffener, webbasierter Bildbetrachter
 Mirador (Volleyballverein), Volleyballverein aus Santo Domingo, Dominikanische Republik

Mirador ist  und bedeutet Aussichtspunkt (exemplarisch Mirador del Río, Mirador del Estrecho)

Siehe auch:
 El Mirador (Begriffsklärung)